Flughafen Berlin Brandenburg, vliegveld van Berlijn
Flughafen Berlin-Schönefeld, voormalig vliegveld bij Berlijn
Flughafen Bremen, vliegveld bij Bremen
Flughafen Dortmund, vliegveld bij Dortmund
Flughafen Düsseldorf, vliegveld in Noordrijn-Westfalen
Flughafen Frankfurt-Hahn, vliegveld in Rijnland-Palts
Flughafen Hamburg, vliegveld in Hamburg 
Flughafen Hannover-Langenhagen, vliegveld in Nedersaksen
Flughafen Köln-Bonn, vliegveld in Noordrijn-Westfalen
Flughafen Lübeck, vliegveld in Sleeswijk-Holstein
Flughafen Memmingen-Allgäu, vliegveld in Beieren
Flughafen München Franz Josef Strauß, vliegveld in Beieren
Flughafen Münster-Osnabrück, vliegveld in Noordrijn-Westfalen
Flughafen Nürnberg, vliegveld in Beieren
Flughafen Paderborn Lippstadt, vliegveld in Noordrijn-Westfalen
Flughafen Weeze, vliegveld in Noordrijn-Westfalen
Flughafen Saarbrücken, vliegveld in Saarland
Flughafen Stuttgart, vliegveld in Baden-Württemberg
Flughafen (metrostation, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg